Urrm:
 URRM — код ИКАО аэродрома Морозовска в Ростовской области.
 URRM
 (Repeat Reverse Max) — допустимое максимальное повторяющееся обратное напряжение диода.